Плюсы:

 Плюсы (агрогородок) — агрогородок в Белоруссии
 Плюсы (озеро) — озеро в Белоруссии